

Toponyme

Bénin 
 Lanta, arrondissement du département du Couffo.

France 
 Lanta (occitan : Lantar), commune de la Haute-Garonne ;
 le canton de Lanta en Haute-Garonne.

Patronyme 
 David Lanta, joueur français de volley-ball
 Christian Lanta, ancien joueur de rugby à XV
 Roger Lanta (1908-1990), joueur de rugby à XIII international français et de rugby à XV

Voir aussi 
 Koh Lanta (page d’homonymie)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme